Mikołaj Pac-Pomarnacki (ur. 1891) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, kwatermistrz 1 Dywizjonu Pomiarów Artylerii
 Mikołaj Pac Pomarnacki (1934-2022) – polski szermierz